Метрополитен Тэгу — система метро южнокорейского города Тэгу. Третий по размеру и времени открытия метрополитен в стране. На всех станциях установлена система горизонтального лифта.

История 
При строительстве метро на одной из станций в 1995 году из-за взрыва газовой магистрали произошёл пожар, погибло более 100 человек и ещё около 100 получили различные ранения.

Метрополитен открыт 26 ноября 1997 года первой линией с юго-запада на северо-восток города длиной 10,3 км с 14 станциями. Линия была продлена на 14,6 км с 15 станциями в мае 1998 года и на 1 км с 1 станцией в мае 2002 года.

В 2003 году из-за поджога душевнобольным произошла одна из крупнейших в мире катастроф в метро — сильный пожар, унёсший около 200 жизней и здоровье ещё около 150 человек. После этого функционирование метро было приостановлено на несколько месяцев.

Вторая линия с запада на восток города длиной 28 км с 26 станциями открыта в октябре 2005 года и была продлена на 3,4 км и 3 станции в сентябре 2012 года.

В 2014 году открыта монорельсовая третья линия.

Система 
 Первая (красная) линия — 32 станции, 28,4 км.
 Вторая (зелёная) линия — 29 станций, 31,4 км.
 Третья линия (жёлтая) — 30 станций, 23,95 км. (монорельсовая).
 Кольцевая четвёртая линия — планируется.

Разовый билет включает бесплатную пересадку с метро на автобус в течение часа.

Перспективы 
Кольцевая четвёртая линия планируется в виде автоматизированного лёгкого метро.

Рассматривается также предложение продлить первую линию на восток в примыкающий соседний город Кёнсан.

Галерея

Ссылки 
 Сайт оператора 
 Метро на сайте Urbanrail
 Метрополитен г. Тэгу

Примечания 

Тэгу
Тэгу
Монорельсы Южной Кореи
Транспорт Тэгу